Rate har flere betydninger:

Rate - er en takst for transport af gods til søs
Rate - er et afdrag
Rate - er en andel
Rate - er en del af sum
Rate-bor - er navnet på et bor i Nordisk mytologi

Kilder/henvisninger